Брітейруш () — португальська власна назва.

Топоніми

Салвадор-де-Брітейруш — парафія.
 Санта-Леокадія-де-Брітейруш — парафія.
 Санту-Ештеван-де-Брітейруш — парафія.